Irina Chromačëva e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo ma non hanno preso parte alla competizione.

Gabrielle Andrews e Taylor Townsend hanno sconfitto in finale Belinda Bencic e Petra Uberalová per 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Anna Danilina /  Elizaveta Kuličkova (semifinale)
  Belinda Bencic /  Petra Uberalová (finale)
  Françoise Abanda /  Sachia Vickery (quarti di finale)
  Gabrielle Andrews /  Taylor Townsend (campionesse)

  Elise Mertens /  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia /  Laura Pigossi (secondo turno)
  Ana Konjuh /  Adrijana Lekaj (secondo turno)
  Antonia Lottner /  Kathinka von Deichmann (semifinale)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 

  Brooke Austin /  Jamie Loeb (primo turno)
  Krista Hardebeck /  Anne-Liz Jeukeng (primo turno)

  Johnnise Renaud /  Kimberly Yee (primo turno)
  Louisa Chirico /  Denise Starr (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2012